Ampyx () ist in der griechischen Mythologie:

 Gatte der Chloris und Vater des Mopsos, siehe Ampykos (Vater des Mopsos)
 Ampyx (Sohn des Pelias), Enkel des Aiginetes
 Ampyx (Genosse des Phineus), wird vom Haupt der Medusa versteinert
 Ampyx (Lapith), Gast auf der Hochzeit des Peirithoos

Siehe auch:
 Ampykos